Альберт Эдвард Джон Спенсер, 7-й граф Спенсер (; 23 мая 1892, Лондон — 9 июня 1975, Нортгемптон) — английский аристократ и военный. По отцовской линии являлся дедом Дианы Спенсер, в замужестве принцессы Уэльской. Он был известен в кругу семьи и друзей как Джек Спенсер.

С 1892 по 1910 год — Достопочтенный Альберт Спенсер, с 1910 по 1922 год — Виконт Элторп.

Титулы: Барон Спенсер из Элторпа (1922—1975), граф Спенсер (1922—1975), виконт Элторп из Элторпа (1922—1975), виконт Элторп из Грейт Брингтона (1922—1975) и виконт Спенсер из Элторпа (1922—1975).

Ранняя жизнь и образование 
Лорд Спенсер родился в Лондоне. Старший сын Чарльза Спенсера, 6-го графа Спенсера (1857—1922), и его супруги, Маргарет Бэринг (1868—1906), второй дочери Эдварда Бэринга, 1-го барона Ревелстока. Среди его крестных был король Великобритании Эдуард VII.

Он получил образование в школе Хэрроу и Тринити-колледже в Кембридже , где во время учебы подружился с Лионелем Люптоном. Они добровольцами участвовали в Первой мировой войне. Олив Мидлтон (1881—1936), сестра Лионеля, была прабабушкой Кейт Мидлтон, жены принца Уильяма, герцога Кембриджского с 2011 года.

26 сентября 1922 года после смерти своего отца, Чарльза Спенсера, 6-го графа Спенсера, Альберт Спенсер унаследовал графский титул и место отца в Палате лордов.

Карьера 
5 августа 1914 года Альберт Спенсер получил чин второго лейтенанта 1-го полка лейб-гвардии, 21 октября 1914 года он был произведен в поручики. 9 мая 1917 года он был назначен флигель-адъютантом , а 15 июня 1917 года получил чин капитана. После объединения 1-го и 2-го лейб-гвардии полков 18 ноября 1922 года, Альберт Спенсер был назначен капитаном нового полка. 20 сентября 1924 года он вышел в отставку, но числился офицером резерва до достижения пенсионного возраста 2 июня 1943 года.

27 августа 1924 года лорд Спенсер был назначен почётным полковником 4-го территориального батальона Нортгемптонского полка . Он носил это звание до переименования в Нортгемптонского полка в 50-й Нортгемптонский полк зенитного дивизиона 1 октября 1937 года. 1 апреля 1967 года лорд Спенсер отказался от чина почётного полковника. Он был награжден Наградными знаками за отличную службу 12 сентября 1944 и 20 ноября 1953 года.

9 апреля 1935 года лорд Спенсер был назначен заместителем лейтенанта графства Нортгемптоншир, а 11 марта 1952 года стал лордом-лейтенантом Нортгемптоншира, занимал эту должность до 31 июля 1967 года. Был награжден Орденом Святого Иоанна Иерусалимского 1 июля 1955 года.

Лорд Спенсер в качестве члена Консервативной партии активно участвовал в политической жизни графства Нортгемптоншир. Он открыл свой родовой дом в Элторпе для общественности, был известным ценителем искусства. Он был попечителем Коллекция Уоллеса председателем Королевской школы рукоделия, членом Общества антикваров Лондона и Королевского общества искусств, в течение восьми лет являлся председателем консультативного совета Музея Виктории и Альберта. В 1946—1972 годах лорд Спенсер был председателем директоров школы Веллингборо.

Личная жизнь 

26 февраля 1919 года лорд Спенсер женился на леди Синтии Гамильтон (16 августа 1897 — 4 декабря 1972), второй дочери Джеймса Гамильтона, 3-го герцога Аберкорна (1869—1953), и леди Розалинды Бингэм (1869—1958). У супругов было двое детей:
 Леди Энн Спенсер (4 августа 1920 — 24 февраля 2020), жена с 1944 года капитана Кристофера Уэйк-Уолкера (1920—1998), сына адмирала сэра Фредерика Уэйк-Уолкера
 Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер (24 января 1924 — 29 марта 1992)

9 июня 1975 года 83-летний лорд Спенсер скончался в доме престарелых Сент-Мэтьюс в Нортгемптоне, после непродолжительной болезни. Ему наследовал его единственный сын, Джон Спенсер, 8-й граф Спенсер, отец Дианы, принцессы Уэльской.

Титулы и стили 
 1892—1905: Мистер Альберт Эдвард Спенсер
 1905—1910: Достопочтенный Альберт Эдвард Спенсер
 1910—1922: Виконт Элторп
 1922—1975: Достопочтенный граф Спенсер.

Предки

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by Albert Spencer, 7th Earl Spencer

Примечания 

Персоналии:Элторп
Кавалеры ордена Подвязки
Лорды-лейтенанты Нортгемптоншира
Члены палаты лордов Великобритании
08
Выпускники Харроу
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Рыцари и дамы ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Великобритания)